73-й корпусной артиллерийский полк — он же может называться 73-й армейский артиллерийский полк , 73-й пушечный артиллерийский полк или в сочетаниях (например, 73-й армейский пушечный артиллерийский полк) — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован 10 октября 1926 года путём переименования 11-го артиллерийского полка (формирования 1 декабря 1922 года).

Принимал участие в Зимней войне

В действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 года по 31 марта 1944 года.

Полк на 22 июня 1941 года находился в составе 10-го стрелкового корпуса, имел в своём составе два дивизиона 152-мм пушек-гаубиц МЛ-20, один дивизион 122-мм пушек и один дивизион 107-мм пушек.

 Приграничное сражение в Литве и Латвии (1941)

19 июня полк погрузился в 4 ж/д эшелона в районе рижского артполигона и 20.06 выгрузился на станции Губерния близ г. Шауляй (ППД полка) для приведения в боеготовность. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года выступил (без 1-й и 6-й батарей, оставшихся в ППД) в район сосредоточения (назначен в группу артиллерии дальнего действия 90 сд). Днём 22.06 продолжил движение по маршруту. В ночь на 24.06 занял боевой порядок в районе оз. Девице (10 км севернее м. Шилале).  Первый  залп  полк произвёл в 6-00 24.06.41 г. по немецкой пехоте, поддерживая части 90-й стрелковой дивизии в районе Шилале, затем отступал по направлению к Риге, принимал участие в её обороне. На 1 июля 1941 года насчитывал в своём составе 1012 человек. В первых числах июля 1941 года был переброшен в Тарту. К тому времени полк потерял половину личного состава и 16 орудий из 36. В течение июля 1941 года полк стоит на обороне Тарту, сыграл важную роль в обороне города, к 25 июля 1941 года попал в окружение в составе 11-го стрелкового корпуса на западном берегу Чудского озера, около города Мустве. К 1 сентября 1941 года остатки полка, можно предположить что с минимальным количеством материальной части, вышли к своим по западной и северной частям Чудского озера. Командование и штаб полка сохранились.

 Оборона Ленинграда

С осени 1941 по начало 1944 года обороняет Ленинград.

С 12 сентября 1941 года на южных подступах к Ленинграду вошёл в состав 42-й армии, занял позиции в районе Пулковских высот (так, 2-й дивизион занимал позиции на Московском шоссе, штаб дивизиона располагался в посёлке Шушары в здании, ныне занимаемом таможенным постом «Южный», штаб полка на Московском проспекте в Доме Советов). Огневые позиции полка в сентябре 1941 года находились близ нынешней станции метро Купчино, зимой 1941 года — близ Воздухоплавательного парка и на Будапештской улице. Поддерживал советские войска в их частных оборонительных и наступательных операциях и вёл контрбатарейную стрельбу. Так, 28-29 сентября 1941 года поддерживает наступление 44-й стрелковой дивизии

27 декабря 1941 года в состав полка вошли остатки расформированного 232-го гаубичного артиллерийского полка

В 1942—1944 годах дислоцируется в районе посёлка Шушары. 19 июля 1943 года совершил огневой налёт на село Покровское (Покровка) под Павловском, где дислоцировался штаб Голубой дивизии. В результате налёта был убит офицер Генерального штаба, ранен командир дивизии и убито около 20 штабных офицеров. С 16 сентября 1943 года входил в состав Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса имея в наличии 16 122-мм пушек

 Красносельско-Ропшинская фронтовая наступательная операция (1944)

По плану операции полк в составе 9 батарей (17 орудий) должен был обеспечивать артиллерийскую поддержку наступления сил 42-й армии на её левом фланге, на стыке с 67-й армией. В ходе операции отличился при освобождении Гатчины.

31 марта 1944 года обращён на формирование 161-й пушечной артиллерийской бригады

Полное наименование 
 73-й корпусной артиллерийский Гатчинский дважды Краснознамённый полк

Подчинение

Командиры 

 майор Гнидин, Василий Сергеевич
 подполковник Богушев, Иван Васильевич

Награды и наименования

Память 

 Уголок боевой славы школы № 407 города Пушкина (Ленинградская область)
 Надпись у мемориала «Ополченцы», на окраине Пушкина на противотанковом надолбе

Другие подразделения ствольной полевой артиллерии с тем же номером 

 73-й артиллерийский полк

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1926 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году